Rudna Glava (kyrillisch: Рудна Глава) ist eine Kleinstadt in der Gemeinde Majdanpek und im Bezirk Bor im Osten Serbiens.

Einwohner
Die Volkszählung 2002 (Eigennennung) ergab, dass 2309 Menschen in Rudna Glava leben. Davon waren:

Frühere Volkszählungen:
 1948: 2.863
 1953: 3.010
 1961: 3.215
 1971: 3.088
 1981: 2.887
 1991: 2.549

Quellen

Ort in der Opština Majdanpek